Le dolmen des Vézinies 3 est un dolmen situé à Salles-la-Source, en France.

Description

Localisation 
Le dolmen est situé sur la commune de Salles-la-Source, dans le département français de l'Aveyron.

Historique 

L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1997.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'Aveyron

Liens externes 

Vezinies
Vezinies 3
Monument historique dans l'Aveyron
Monument historique inscrit en 1997